Ice Palace (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1960
 Ice Palace (computerspel), een computerspel voor de Commodore 64 uit 1984
 Ice Palace, oude naam van de Amalie Arena (Tampa, Florida) in de Verenigde Staten